Montarsolo ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Montarsolo (geb. 1922), italienischer Maler
 Paolo Montarsolo (1925–2006), italienischer Opernsänger (Bass/Bariton)